Europamästerskapet i handboll för herrar 2012 spelades mellan den 15-29 januari 2012 i Serbien med matcher i Belgrad, Novi Sad, Niš och Vršac. Danmark vann turneringen genom att finalbesegra Serbien med 21-19 i Belgrad, medan Kroatien slog Spanien med 31-27 i matchen om bronsmedaljerna.

I och med EM-guldet kvalificerade sig Danmark till OS-turneringen i London under sommaren 2012, och tillsammans med Serbien och Kroatien även för Handbolls-VM 2013 i Spanien.

Kvalificerade länder 

  (som arrangör)
  (som regerande mästare)

Spelorter

Lottningen
Gruppindelningen lottades fram klockan 12:00 lokal tid den 15 juni 2011 i Belgrad. Seedningen tillkännagavs den 13 juni 2011.

Gruppindelning
Efter att lottningen är avklarad spelar följande länder i grupperna:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrundan

Inbördes möte avgör placering när två eller fler lag hamnar på samma poäng.

Grupp 1

Tre lag på samma poäng, inbördes möten slutade: Makedonien - Polen 27-25, Tyskland - Makedonien 24-23 och Polen - Tyskland 33-32. Det gav målskillnaden Makedonien +1, Tyskland ±0 och Polen -1.

Grupp 2

Slutspel

Match om 5:e plats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Allstar-lag
Turneringens Allstar-lag:

Övriga utmärkelser

Referenser

Externa länkar
 Handbolls-EM 2012 på EHF:s hemsida

2012 i Serbien
2012
Internationella handbollstävlingar i Serbien
Handbollssäsongen 2011/2012
Internationella sportevenemang i Belgrad
Sport i Vršac
Sport i Niš
Sportevenemang i Novi Sad
Belgrad under 2000-talet
Novi Sad under 2000-talet